La Sainte Famille avec saint Jean-Baptiste est un tableau du Raphaël (1513-1514).
 La Sainte Famille avec saint Jean-Baptiste est un tableau de Pontormo (1522-1523).
 La Sainte Famille avec saint Jean-Baptiste est un tableau du Caravage (v. 1606).